Dolenja Dobrava je ime več naselij v Sloveniji:

 Dolenja Dobrava, občina Gorenja vas-Poljane
 Dolenja Dobrava, občina Trebnje

naselja v Sloveniji